Guadalupe (França), illa i arxipèlag que forma una regió i departament d'ultramar francès
 Illa Guadalupe, illa volcànica a 241 km a l'oest de la costa mexicana de la península de Baixa Califòrnia